

Persone 
 Barry Van Dyke – attore statunitense
 DeMarcus Van Dyke – giocatore di football americano statunitense
 Dick Van Dyke – attore e personaggio televisivo statunitense
 Henry van Dyke – scrittore e insegnante statunitense
 Leroy Van Dyke – cantante e chitarrista statunitense
 Phillip Van Dyke – attore statunitense
 Ria van Dyke – modella neozelandese, eletta Miss Nuova Zelanda 2010
 Vonda Kay Van Dyke – modella statunitense, eletta Miss America 1965
 Willard Van Dyke – fotografo e cineasta statunitense
 W. S. Van Dyke – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense

Altro 
 Van Dyke – cultivar di mango

Pagine correlate 
 Van Dyck (disambigua)